David Navarro Pedrós (1980), futbolista valencià
 David Navarro Brugal (1983), jugador de bàsquet català
 David Navarro Yudes (1997), ballarí català